Гарку́шине — село в Україні, у Солонянському районі Дніпропетровської області. Орган місцевого самоврядування — Олександропільська сільська рада. Населення становить 58 осіб.

Географія 
Село Гаркушине розташоване за 2,5 км від правого берега річки Комишувата Сура, на відстані 2,5 км від сіл Віленка, Кринички, Новоандріївка і Кірове (Томаківський район). По селу протікає пересихаюча Балка Гаркушина з загатою. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Прогноз погоди в селі Гаркушине 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Дніпровського району